«Паровозик Тишка» () — російський Мультиплікаційний серіал, розрахований на дітей віком 3-7 років. Мультфільм оповідає про пригоди кількох паровозиків, головним з яких є Тишка.

Опис
Хронометраж серії складає 5 хвилин. Передбачається до випуску чотири сезони по 90 серій кожен.

Мультфільм створений за допомогою тривимірної графіки. Для моделювання, ригінгу та анімації використовується програмний комплекс Autodesk Maya.

Транслюється на телевізійному каналі «Росія-1» у програмі «На добраніч, малюки!», в якій відбулася його прем'єра в січні 2013 року, і на каналі «Карусель», трохи пізніше в 2014 показує на каналі «Мульт», а також на інших каналів "О!", "Мультик HD", "Тлум HD", "Дитячий".

Мультфільм створюється компанією "АА студіо" без фінансової підтримки від держави.

Серіал відрізняє простота та невигадливість сюжету та візуальних рішень, і не відрізняє глибина опрацювання характерів. Він орієнтований виключно на дітей.

Сюжет
Мультсеріал про життя маленьких паровозиків, які, як і маленькі людські діти, досліджують навколишній світ, борються зі своїми страхами, вірять у дива, дружать і, звичайно, мріють, щоб батьки раніше повернулися з роботи.

Вони проживають у місті Паровозівську, мешканці якого локомотиви та моторні вагони.

Герої мультика – Тишка та його друзі – маленькі локомотивники Гоша, Сапсанчик, Елька, Ластівка, Цвітастик, Батон та інші.

Персонажі

Основні
 Тишка – головний герой мультсеріалу. Найоптимістичніший із паровозиків і завжди готовий до пригод, через які вляпується в неприємності. Лідер паровозиків. Його мрія - вирушити в космос. 
 Гоша - найкращий друг Тишки. Найрозумніший паровозик. Любить читати книги та робити досліди. Трохи розсіяний. Носить червоні окуляри. 
 Суворик - друг Тишки. Найвищий і найсильніший паровозик. Не любить, коли його друзі ображають. Беззлобний. Носить чорний кашкет. 
 Елька – подруга Тишки. Перфекціоністка. Таємно закохана у Тишку. Ходить у літературний гурток.
 Ластівка - найкраща подруга Ельки. «Нова» серед паровозиків. Швидко було прийнято як «своє». 
 Сапсанчик – головний антагоніст мультсеріалу. Лідер групи паровозиків-хуліганів. Йому дуже подобається Елька. Його конкурент - Тишка.

Другорядні
 Хвилинич — головний міський годинник. Він завжди стоїть на одному місці і знає майже все - хто і куди має поїхати. 
 Цвітастик — найкращий друг Сапсанчика та його «права рука». Фанат гонок. Самий гоночний паровозик.
 Батон - лагідний друг Сапсанчика. Завжди слухає музику та жує жуйку. 
 Мама Тишки – добра електричка. Тишка дуже її любить, але не часто слухається. Вона трохи розсіяна. Тато Тишки завжди її прощає. 
 Папа Тишки – потужний електровоз. Часто їздить на відрядження. Уособлення сили, доброти та справедливості.
 Василич - найстаріший паровоз у Паровозівську. На вигляд строгий, але в душі добрий. Він пережив дві війни і брав участь у них.

Епізодичні
 Мати Ельки – медичний поїзд. Вона працює і вдень, і вночі, тому Елька часто одна. 
 Поліцейський – поліцейський паровоз у Паровозівську. Без нього не проходить не один важливий захід. * Дрина - дрезина, надміру цікава і хитра. Скрізь лізе. Є молодша сестра Трина. 
 Трина - дрезина, дурна і шкідлива. Завжди капостить. 
 Сапсан старший – батько Сапсанчика. Суворий експрес-локомотив. Говорить із легким іноземним акцентом. Має багато нагород.
 Вчителька – мати Сапсанчика. Стильна рожева електричка. Влаштовує будь-які заходи для дітей. 
 Музикант – найкращий друг Василича. Любить грати вальси та марші. Бере участь у парадах. Діти його люблять. 
 Генерал – дід Суворика. Всім він здається суворим, але насправді дуже втомився. 
 Тітка Това - весела і добра паровозиха. Пече смачні пиріжки. 
 Папа Гоші – вчений. Схожий на свою дружину. 
 Мама Гоші — така собі інтелігентка, яка живе у відриві від реальності.

Творці
Режисери: Михайло Погосов, Денис Черв'яцов, Олексій Котеночкін, Сергій Братерський, Святослав Ушаков, Марія Шуміліна, Сусанна Меліксетян, Наталія Нілова, Олексій Лук'янчиков, Володимир Саков, Олена Рогова, Валерій Кожин, Арам Вардазарян, Владислав Байрамгул, Андранік Торосян, Олена Чернова, Баррі Водос, Рафік Мхітарян, Ара Шахзадеян, Наїль Мубінов.
Автор ідеї: Михайло Погосов.
Художній керівник: Святослав Ушаков (1, 2 та 4 сезони), Олексій Котеночкін (2-4).
Автори сценарію: Михайло Погосов (1, 2 та 4 сезони), Марина Мусіна (2-4 сезони), Павло Павлов (3 та 4), Ашот Абраамян, Олег Козирєв (2-4), Олексій Котеночкін, Ара Шахзадеян, Олександр Бородзиловський (2-4), Павло Косов, Аліна Соколова (4), Айк Оганесян.
Співавтори сценарію: Марина Мусіна, Ельміра Блінова, Георгій Селегей, Катерина Бандуріна, Євген Фролов, Петро Тодоровський, Василь Абдрашитов, Олена Покорська, Ашот Абраамян, Олег Козирєв, Яна Райська.
Художники-постановники: Олена Прозорова (1, 2 та 4 сезони), Володимир Орлов (2).
Художники за персонажами: Арам Вардазарян, Рафаел Ованісян.
Композитори: Борис Долматов, Михайло Орлов (2).
Звукорежисери: Каро Мелік-Бархударов (1, 2 та 4 сезони), Іван Тітов (2).
Режисер озвучення Алла Гончарова.
Продюсери: Арам Ованісян, Норайр Гюзалян, Олександр Мітрашенков.
Виконавчі продюсери: Арташес Айвазян, Армен Аділханян, Кирило Орлов (2).

Список серій
 1 Сон
 2 Поезія
 3 Чого боїться страх?
 4 Найкращий подарунок
 5 Дерево бажань
 6 Хто швидше
 7 Букет для Ельки
 8 Клякса
 9 Невдачливий день
 10 Секрети від друзів
 11 Васильович не хоче дружити
 12 Невезуха
 13 Найкращий цирк
 14 Команда
 15 Руйнівники міфів
 16 Кіно
 17 Любить не любить
 18 Найкращий помічник
 19 Подвиг невідомого героя
 20 Вуличні мистецтва
 21 Загадкова коробка
 22 Музичний талант
 23 Ловись, рибко
 24 НЛО
 25 Невдачлива астрономія
 26 Посуха
 27 Чого хочуть жінки
 28 Фестиваль ліхтариків
 29 Батькові документи
 30 Жіночий день
 31 Викрадення
 32 Дика дрезина
 33 Компас
 34 Рожеве місто
 35 Життя в рожевому кольорі
 36 Нова висота
 37 Безстрашний герой
 38 Пастка для індіанців
 39 Новий воротар
 40 За правилами
 41 Зимовий день
 42 Робінзон
 43 Винахідливість Тишки
 44 Модернізація
 45 Тишкіні правила
 46 Секрет краси
 47 Геній
 48 Дурні прикмети
 49 Спека
 50Повний місяць
 51 13 число
 52 Пором
 53 Ніч із привидами
 54 Подорож на Місяць
 55 Підводний світ
 56 Комета
 57 Три мушкетери
 58 Магніт
 59 Гарний приклад
 60 Черевики для чемпіонів
 61 Подорож на Марс
 62 Чарівне дерево
 63 Дерево
 64 Пірати південних морів
 65 Літаючі паровозики
 66 Винахід
 67 П'ять хвилин
 68 Сміливий вчинок
 69 Вести Паровозівська
 70 Справжній талант
 71 Хто втратив кульку?
 72 Краса - страшна сила
 73 Техніка небезпеки
 74 Георгій 2000
 75 Оповідь про триголового дракона
 76 Казка
 77 Головна роль
 78 Найточніший годинник
 79 Мрії
 80 Час з користю
 81 День без батьків
 82 З новим роком!
 83 Найкраща ялинка
 84 У пошуках сніжної дрезини
 85 Скарб
 86 Тільки заради дружби
 87 Ніч в музеї
 88 Полігон
 89 Найпотужніший паровозик
 90 Первісні часи
 91 Телетишка
 92 Снігова фортеця
 93 Кубок чемпіонів
 94 Стихійне лихо
 95 Острів скарбів
 96 Гра в мовчанку
 97 Тринадцяте число
 98 Хто вкрав Фару
 99 Погані жарти
 100 Подарунок для мами
 101 Підземне місто
 102 З Днем народження!
 103 Помічник
 104 Погоня
 105 Сюрприз
 106 Суцільне недорозуміння
 107 Жадібний король
 108 Подарунок
 109 Не жіноча справа
 110 Смачний шлак
 111 Азарт справжнього рибалки
 112 Коротка дорога
 113 Весела гра
 114 Паровози-трансформери
 115 Уявіть собі
 116 Зірка, що втратилася
 117 Писклявий нежить
 118 Перший техогляд
 119 Веселка
 120 Кохання та повага
 121 Справжній друг
 122 Вітрила
 123 Тренування
 124 Бути самим собою
 125 Важлива справа
 126 Покладись на мене
 127 Будемо вдома
 128 Центрифуга слід
 129 Небезпечний борщівник
 130 Саме бути

Ролі озвучували
Озвучення записано на студії «Піфагор» — студії дубляжу, що з'явилася на початку 1990-х років і однією з перших у Росії, що почала застосовувати комп'ютерні технології.

Більшість персонажів мультфільму озвучують діти, багато хто з яких має підкреслено невиразну дикцію. Декілька персонажів озвучені відомими акторами.
 Федір Дахненко Тишка
 Ростислав Хрустальов Гоша
 Анастасія Баранова Елька
 Томас Шлеккер Суворік
 Михайло Лежник Сапсанчик
 Олег Савостюк Батон
 Дмитро Логінов Цвітастик
 Дарина Мазанова Ластівка
 Армен Джигарханян Васильович
 Костянтин Хабенський Папа Тишки
 Олександр Пожаров Хвилин
 Ганна Михалкова Мама Тишки
 Андрій Казанцев Папа Гоші
 Ольга Сіріна Мама Гоші
 Наталія Грачова Мама Ельки
 Олександр Котов† Генерал / Дідусь Суворика
 Данило Ельдаров Поліцейський
 Людмила Іванова Мама Сапсанчика
 Дмитро Курта Листоноша / Дрезини / Музикант / Папа Сапсанчика
 Марина Бакіна Тьотя Това

Озвучування (нова пригода)
У нових пригодах паровозика Тишки озвучують інші актори:
 Анна Штукатурова Елька
 Василь Дахненко Генерал / Папа Тишки / Поліцейський / Другорядні Персонажі
 Вероніка Саркісова Гоша
 Жанна Ніконова Ластівка / Мама Тишки / Другорядні Персонажі
 Марина Бакіна Батон / Суворик / Тетя Това
 Наталія Ромашенко Сапсанчик / Цвітастик
 Наталія Терешкова Тишка
 Микита Семенов-Прозоровський Васильович / Минутич / Другові Персонажі

Факт
З 4 червня 2015 року мультфільм, разом із низкою інших телесеріалів, заборонено до показу на території України: держагентство України з питань кіно побачило в ньому елементи «популяризації російських силових структур».

Посилання
 Официальный сайт мультфильма
 Официальный сайт студии АА Студио 
 Официальный Youtube канал сериала на русском языке 
 Официальный Youtube канал сериала на английском языке 

Мультсеріали за алфавітом